Премия «Сезар» лучшей киноактрисе () вручается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с первой церемонии в 1976 году.

Чаще всего премию в этой номинации получала Изабель Аджани (5 раз). Пять актрис получали премию по два раза: Роми Шнайдер (1976, 1979), Сабина Азема (1985, 1987), Катрин Денёв (1981, 1993), Натали Бай (1983, 2006), Изабель Юппер (1996, 2017). 

По количеству номинаций лидирует Изабель Юппер (14), у Катрин Денёв 13 номинаций, по 10 номинаций у Жюльет Бинош и Миу-Миу.

Список лауреатов и номинантов

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Люмьер» лучшей актрисе

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в категории «Лучшая киноактриса» на официальном сайте французской киноакадемии
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)
Награды актрисам